Aardrijkskunde
 Almagro (Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Samar
 Almagro (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Almagro (Buenos Aires), een wijk van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires

Personen met de achternaam Almagro
 Diego de Almagro, Spaans conquistador
 Nicolás Almagro, Spaans tennisser